Íñigo Fernández Baptista (né le  à Mexico, Mexique) est un avocat mexicain, qui compte avec une importante carrière dans l’Administration publique fédérale du Mexique et au Pouvoir judiciaire de la Fédération. Il travaille actuellement à la Fonction publique.

Formation académique 
Íñigo Fernández Baptista détient une licence en droit de l’université ibéroaméricaine de Mexico (Universidad Iberoamericana).
Il compte aussi avec un master d'études comparatives en sciences politiques, spécialisé sur la région latino-américaine, de la London School of Economics.

Parcours professionnel 
En 2005, Íñigo Fernández Baptista commence sa carrière professionnelle à la Cour suprême de justice de la Nation (Suprema Corte de Justicia de la Nación), puis au Bureau du Procureur spécialisé pour les délits électoraux (FEPADE). 

Postérieurement, en 2007, il intègre l’Institut national des sciences pénales (INACIPE), comme Secrétaire particulier du Directeur général, du Directeur d’éducation continue et du Directeur du troisième cycle.  

En , il est nommé Chef de l’Unité des affaires nationales à la coordination des relations avec les agences électorales au Tribunal électoral du pouvoir judiciaire de la Fédération (TRIFE). Il sera ensuite désigné comme Secrétaire particulier de la Présidence du Tribunal puis comme Coordinateur général des assesseurs de la Présidence du TRIFE.

Naissance en mars 1983
Naissance à Mexico
Avocat mexicain